Алексей Денисович Шумский (15 марта 1915 — 1 ноября 1943) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, лейтенант, командир стрелкового взвода 613-й отдельной штрафной роты Черноморского флота, Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 2 марта 1915 года в селе Алексеевка ныне Первомайского района Харьковской области. В 1933 году вместе с родителями переехал в Донбасс. Работал горным мастером шахты. В Красной армии служил в 1936—1940 годах. 

В июне 1941 года вновь призван в армию. С октября 1942 года командир пулемётного взвода. Участвовал в обороне Новороссийска. 1 ноября 1943 года во главе стрелкового взвода 613-й отдельной штрафной роты Черноморского флота, совместно с 386-м отдельным батальоном морской пехоты, высадился на северной окраине посёлка Эльтиген. Взвод штурмом овладел высотой 47,7, чем обеспечил прикрытие левого фланга батальона. В течение дня удерживали высоту, отразив большое количество контратак противника. В этом бою Шумский погиб.

17 ноября 1943 года за мужество, отвагу и героизм лейтенанту Алексею Денисовичу Шумскому присвоено посмертно звание Героя Советского Союза.

Примечания

Литература 
 Герои боёв за Крым. Симферополь: Таврия, 1972.
 Герои Советского Союза Военно-Морского Флота. 1937—1945. М.: Воениздат, 1977.
 
 Подвиги во имя Отчизны. Харьков, 1974.

Ссылки 
 

Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Погибшие в боях Великой Отечественной войны